Konjugation kan henvise til flere artikler:

Biologi 
 Konjugation (bakterier) – etablering af kontakt mellem to bakterier mhp. overførsel af DNA

Kemi 
 Konjugation (farmakokinetik) – sammenbinding af stoffer (oftest lægemidler) mhp. udskillelse

Matematik 
 Kompleks konjugation: ændring af fortegnet af den imaginære del af et komplekst tal;
 Hermitisk konjugation: transponering samt komplekst konjugation af en matrix;
 Konjugerede rodstørrelser: de to rødder af en andengradspolynomium, , hedder konjugerede rodstørrelser;

Sprogvidenskab 
 Konjugation (grammatik) – bøjning af udsagnsord